est une expression anglaise signifiant « paradis et enfer ». Elle peut faire référence à :

Jeux vidéo 

 , jeu vidéo sorti en 2003.

Littérature 

 , livre d' publié en 1758 ;
 Heaven and Hell, nom anglais de Le Ciel et l'Enfer, livre d'Allan Kardec publié en 1865 ;
 , livre d'Aldous Huxley publié en 1956 ;
 , pièce de théâtre de  publiée en 1981 ;
 , roman de  publié en 1987 ;
 , roman de  publié en 2007 ;
 , autobiographie de  publiée en 2008.

Télévision 

 , titre original de Le paradis et l'enfer,  épisode de la 1 saison de  ;
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original du  épisode de la  saison de  ;
 , titre original de Disgrâce,  épisode de la  saison de .

Musique

Groupe 

 , groupe composé de membres de .

Album 
 , Album hommage sorti le  ;
 Heaven and Hell, album de  sorti en  ;
 , album de  sorti le  ;
 , album de  et  sorti en 1989 ; 
 , album de  sorti le  ;
 , album de  sorti le  ; 
 , album de  sorti le  ; 
 , album des  sorti le  ;
 Heaven and Hell, album d'Ava Max sorti le .

Chanson 

 , chanson des The Easybeats présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti en  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 Heaven and Hell, chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson des  présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson d' présente sur l'album  sorti le  ;
 , chanson de  présente sur l'album  sorti le .